Die Nippon Paper Cranes (jap.  Nippon Seishi Kureinzu) sind ein japanisches Eishockeyteam mit Sitz in Kushiro, das zurzeit in der Asia League Ice Hockey spielt.

Geschichte 
Der Club wurde 1949 als Jūjō Papaer Kushiro Ice Hockey Club gegründet, 1994 wurde der Name in Nippon Paper Cranes geändert, als sich Jūjō Papaer und Sanyō Kokusaku Pulp mit der Unterstützung der Nippon Paper Industries, dem Konzern, welchem Verein seitdem gehört, zusammenschlossen.

Die Paper Cranes gewannen 2004 die erste Saison der Asia League Ice Hockey, in den folgenden zwei Jahren konnte man jeweils die reguläre Saison gewinnen, im Play-off-Finale scheiterte man jedoch zweimal am Kokudo Ice Hockey Team (heutige Seibu Prince Rabbits). 2006 konnte zudem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Japanische Meisterschaft gewonnen werden.

Mit einem 3:1 Play-off-Sieg im Finale der Saison 2006/07, sicherten sich die Paper Cranes gegen die Seibu Prince Rabbits ihren zweiten ALIH-Titel nach 2004. Der dritte Titel wurde 2008/09 ebenfalls in einer knappen Finalserie gegen die Seibu Prince Rabbits mit 4:3 gewonnen. 2014 gelang dem Team aus Kushiro der vierte Titelgewinn in der Asia League. 2015 konnten sich die Papierkräne erstmals nicht für die Playoffs qualifizieren. Hinzu kommen weitere vier japanische Landesmeistertitel.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, U = Unentschieden, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte

Bekannte ehemaliger Spieler 
 Kelly Fairchild
 Jamie McLennan
 Darcy Mitani
 Tyson Nash
 Derek Plante
 Ron Plumb
 Niklas Sundblad

Weblinks 
 Offizielle Homepage (japanisch)

 
Japanischer Eishockeyclub